North Fork Alkali Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 North Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Ouray County), Fluss im Ouray County, Bundesstaat Colorado
 North Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Payette County), Fluss im Payette County, Bundesstaat Idaho
 North Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Beaverhead County), Fluss im Beaverhead County, Bundesstaat Montana
 North Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Custer County), Fluss im Custer County, Bundesstaat Montana
 North Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Yellowstone County), Fluss im Yellowstone County, Bundesstaat Montana
 North Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Fall River County), Fluss im Fall River County, Bundesstaat South Dakota
 North Fork Alkali Creek (Alkali Creek, Lincoln County), Fluss im Lincoln County, Bundesstaat Wyoming